

Patronymie 

 Rhodé est une nymphe de la mythologie grecque.
 Rhode, dans la bible (Actes des apôtres 12.13) est une servante qui sous la joie oublia d'ouvrir la porte à Pierre qui était évadé.
 Rhode, prénom féminin peu usité en France.
 Kim Rhode, (née en 1979) est une tireuse sportive américaine.

Toponymie 

 Rhode ou Rhoda, nom antique de Roses en Espagne.
 Rhode-Sainte-Agathe, section de commune du Brabant flamand.
 Rhode-Saint-Genèse, commune du Brabant flamand.
 Rhode-Saint-Pierre, section de commune du Brabant flamand. 
 Rhode-Saint-Brice, hameau du Brabant flamand.
 Rhode-Saint-Oude , village du Brabant-Septentrional.
 Rhode Island, l'un des 50 États des États-Unis d'Amérique.

Toponymie 
 En néerlandais, le toponyme rhode, maintenant orthographié rode, signifie «terrain déraciné» ou «essart». Il provient du toponyme germanique rotha, qui se retrouve comme rode, rhode, rooi, rooie, roede en néerlandais, mais aussi rade, raedt et, en allemand, rath.

Subdivision 
La rhode est, en Suisse méridionale et orientale, une subdivision administrative, qui a survécu dans le canton d'Appenzell et est à l’origine de la création des demi-cantons de « Rhodes-Extérieures » et de « Rhodes intérieures ». Le terme de rhode vient du latin rota signifiant « roue », et utilisé ici dans le sens de « tour de rôle ».

Zoologie 
 Rhode est un genre de la famille des araignées Dysderidae.

Autre 
 Rhode un lieu de Pokémon.

Voir aussi